Die Abkürzung FFX bezeichnet:
 Final Fantasy X, Konsolenrollenspiel von Square
 Incheon-Klasse, südkoreanische Schiffsklasse, während der Entwicklung als Future Frigate eXperimental bezeichnet
 Mozilla Firefox, Webbrowser 

Die Abkürzung ffx bezeichnet:
 .ffx, fast find Datei, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/F

FFX